Metrolinie 4 steht für
 Metrolinie 4 (Barcelona)
 Metrolinie 4 (Montreal)
 Métrolinie 4 (Paris)